Repartir à zéro, une expression francophone qui signifie recommencer.
 Repartir à zéro, une exposition organisée par le Musée des Beaux-Arts de Lyon.
 Repartir à zéro, chanson de Joe Bocan.